
Die 34. UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 1983 in Birmingham, Vereinigtes Königreich, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Amateure

Junioren

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1983
Radsportveranstaltung 1983
Radsportwettbewerb im Vereinigten Königreich
Sportveranstaltung in Birmingham